Apisaone Fausiade, guerriero troiano
Apisaone Ippaside, guerriero peone